Memnon (mythologie), mythologische Ethiopische koning 
 Memnon van Heraclea, Oud-Griekse geschiedschrijver
 Memnon van Rhodos, Oud-Griekse militair